Los Diarios de Barbie es una película estadounidense del año 2006.

Sinopsis 
Barbie, Tia y Courtney son amigas íntimas, tienen una banda de rock y van al instituto pero Barbie se siente atada a que siempre tiene que hacer lo que le dicen los demás, aparte de tener que soportar a la odiosa de Raquelle, la Chica Popular que en el pasado era su mejor amiga. 

Un día las chicas se dirigen al centro comercial y tras una serie de eventos desafortunados (con Raquelle y sus amigas) la cajera de la tienda le regala un brazalete que viene con un diario y a partir de allí se inicia una historia típica de los adolescentes: amor, desamor, trampas y rivalidades por la pequeña diferencia de mundos que existe entre ser y no ser popular.

Es diferente a las otras películas que la muñeca más famosa ha protagonizado ya que esta se aleja del estilo clásico de magia y princesas. En esta interpreta a una adolescente con los típicos problemas que ocurren en la escuela y los efectos son muchos más reales. Es la adolescente común y la película se basa en los trágicos momentos escolares que muchos pasan en muchas ocasiones.

Películas de 2006
Películas de animación por computadora
Barbie
Películas sobre juguetes